Нак — фамилия. Известные носители:
 Нак, Владимир Григорьевич (1935—2010) — российский транспортный строитель, заслуженный строитель РСФСР.
 Нак, Игорь Владимирович (род. 1963) — российский государственный и политический деятель.

См. также 
 Нак — коммуна в Германии.